Сме́жность — непосредственная близость, примыкание.
 В элементарной геометрии смежность вершин многоугольника или многогранника определяется их принадлежностью к одному ребру (реже — грани)
 Смежностный многогранник
 В теории графов смежность вершин соответствует наличию ребра между ними.
 Матрица смежности
 Список смежности